VM i ishockey 1976 var det 43. VM i ishockey, arrangeret af IIHF. For de europæiske hold gjaldt det samtidig som det 54. europamesterskab. Mesterskabet blev afviklet i tre niveauer som A-, B- og C-VM:

A-VM i Katowice, Polen i perioden 8. – 25. april 1976 (første A-VM i Polen siden 1931)
B-VM i Aarau og Biel/Bienne, Schweiz i perioden 18. – 27. marts 1976 
C-VM i Gdansk, Polen i perioden 8. – 13. marts 1976 

Der var tilmeldt 21 hold til mesterskabet. A-VM var siden året før blevet udvidet fra seks til otte hold, så de otte bedste hold spillede om A-VM. De otte næstbedste hold spillede om B-VM, mens de sidste fem hold spillede C-VM.

Dette VM var det første, hvor professionelle spillere havde lov at deltage. Det kom især USA tilgode, idet holdet efter et par år med op- og nedrykning mellem A- og B-gruppen nu igen etablerede sig i verdenstoppen med en 4.-plads. 

I et år med både OL og VM lykkedes det ikke for det ellers så uovervindelige sovjetiske landshold at finde topformen to gange på en sæson. Efter at have vundet OL-guld tidligere på sæsonen var holdet overraskende svagt ved dette VM. Allerede i første kamp blev det til et højst overraskende nederlag til værtslandet Polen, og sidenhen blev det til yderligere to nederlag i turneringen – tre nederlag i én VM-turnering var aldrig tidligere overgået Sovjetunionen. I stedet vandt Tjekkoslovakiet sit fjerde verdensmesterskabet (og samtidig det 13. europamesterskab). Sovjetunionen måtte nøjes med sølv, og bronzen gik for tredje år i træk til Sverige.

Polen fik ikke udnyttet den overraskende sejr mod Sovjetunionen. I et højdramatisk spil om at undgå nedrykning til B-gruppen trak Polen det korteste strå i kampen mod Finland og Vesttyskland.

Der var kun én oprykker fra B-gruppen for at gøre plads i A-gruppen til Canada, der fra 1977 vendte tilbage til VM-turneringerne efter at have boykottet dem siden 1970.

A-VM 
Udvidelsen af A-gruppen fra seks til otte hold medførte en ny afviklingsform for A-VM. Efter en indledende runde, hvor de otte hold spillede alle-mod-alle, fortsatte de fire bedste hold i mesterskabsrunden om placeringerne 1-4, mens de fire øvrige hold spillede videre i nedrykningsrunden om placeringerne 5-8, hvor de to nedrykkere blev fundet. Pointene fra den indledende runde blev overført til hhv. mesterskabs- og nedrykningsrunden.

To hold rykkede ned fra A-VM, men kun ét hold rykkede op fra B-VM. Den sidste ledige plads ved næste A-VM var reserveret til Canada, der vendte tilbage efter syv års boykot af VM-turneringerne.

Indledende runde 

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="460px"
! Indledende runde
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|- bgcolor="#ccffcc"
| align="left"|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 54-7
| 14
|- bgcolor="#ccffcc"
| align="left"|
| 7
| 5
| 0
| 2
| 37-15
| 10
|- bgcolor="#ccffcc"
| align="left"|
| 7
| 4
| 0
| 3
| 22-18
| 8
|- bgcolor="#ccffcc"
| align="left"|
| 7
| 3 
| 1
| 3
| 19-23
| 7
|- bgcolor="#ffffaa"
| align="left"|
| 7
| 2
| 1
| 4
| 21-36
| 5
|- bgcolor="#ffffaa"
| align="left"|
| 7
| 2
| 0
| 5
| 19-35
| 4
|- bgcolor="#ffffaa"
| align="left"|
| 7
| 1
| 2
| 4
| 17-29
| 4
|- bgcolor="#ffffaa"
| align="left"|
| 7
| 2
| 0
| 5
| 11-37
| 4
|-
| colspan="8"|Ved pointlighed blev holdene rangeret efter(1) resultater i indbyrdes opgør og (2) målforskel.
|}

Nedrykningsrunde 

De fire dårligste hold fra den indledende runde spillede alle-mod-alle om at undgå de to nedrykningspladser. De optjente point og målscoren fra den indledende runde blev overført til nedrykningsrunden.

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="360px"
! width="40px"|Dato
! Kamp
! width="35px"|Res.
! width="80px"|Perioder
|-
| 20.4.
| align="left"|Polen - DDR
| 5-4
| 0-1, 1-2, 4-1
|-
| 20.4.
| align="left"|Finland - Vesttyskland
| 4-4
| 2-1, 1-1, 1-2
|-
| 22.4.
| align="left"|Polen - Finland
| 5-5
| 2-1, 1-2, 2-2
|-
| 22.4.
| align="left"|DDR - Vesttyskland
| 1-1
| 1-0, 0-1, 0-0
|-
| 24.4.
| align="left"|Finland - DDR
| 9-3
| 3-2, 4-1, 2-0
|-
| 24.4.
| align="left"|Polen - Vesttyskland
| 1-2
| 0-1, 1-0, 0-1
|}
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|Nedrykningsrunde
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|-
| width="40px"|5.
| align="left"|
| 10
| 2
| 4
| 4
| 35-41
| 8
|-
| 6.
| align="left"|
| 10
| 3
| 2
| 5
| 26-41
| 8
|- bgcolor="#ffccff"
| 7.
| align="left"|
| 10
| 3
| 2
| 5
| 32-47
| 8
|- bgcolor="#ffccff"
| 8.
| align="left"|
| 10
| 2
| 1
| 7
| 19-52
| 5
|-
| colspan="8"|Ved pointlighed blev holdene rangeret efter(1) resultater i indbyrdes opgør og (2) målforskel.
|}

Dermed rykkede Polen og DDR ned i B-gruppen til VM 1977.

Mesterskabsrunde 

De fire bedste hold fra den indledende runde spillede alle-mod-alle om verdensmesterskabet og placeringerne 1-4. De opnåede point og målscoren fra den indledende runde blev overført til mesterskabsrunden.

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="365px"
! width="40px"|Dato
! Kamp
! width="35px"|Res.
! width="80px"|Perioder
|-
| 21.4.
| align="left"|Tjekkoslovakiet - USA
| 5-1
| 2-0, 3-1, 0-0
|-
| 21.4.
| align="left"|Sovjetunionen - Sverige
| 3-4
| ?
|-
| 23.4.
| align="left"|Tjekkoslovakiet - Sverige
| 5-3
| 3-0, 0-2, 2-1
|-
| 23.4.
| align="left"|Sovjetunionen - USA
| 7-1
| 1-1, 3-0, 3-0
|-
| 24.4.
| align="left"|Sverige - USA
| 7-3
| 3-1, 3-2, 1-0
|-
| 24.4.
| align="left"|Sovjetunionen - Tjekkoslovakiet
| 3-3
| 3-1, 0-1, 0-1
|}
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|Mesterskabsrunde
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|- 
| bgcolor="gold"|Guld
| align="left"|
| 10
| 9
| 1
| 0
| 67-14
| 19
|- 
| bgcolor="silver"|Sølv
| align="left"|
| 10
| 6
| 1
| 3
| 50-23
| 13
|- 
| bgcolor="#cc9966"|Bronze
| align="left"|
| 10
| 6
| 0
| 4
| 36-29
| 12
|- 
| 4.
| align="left"|
| 10
| 3 
| 1
| 6
| 24-42
| 7
|}

EM 

Der blev uddelt EM-medaljer til de tre bedst placerede europæiske landshold ved VM.

{| class="wikitable" width="175px"
! colspan="2"|EM 1976
|-
| align="center" bgcolor="gold"|Guld
| 
|-
| align="center" bgcolor="silver"|Sølv
| 
|-
| align="center" bgcolor="#cc9966"|Bronze
| 
|-
| align="center"|4.
| 
|-
| align="center"|5.
| 
|-
| align="center"|6.
| 
|-
| align="center"|7.
| 
|}

B-VM 

B-verdensmesterskabet blev spillet i Aarau og Biel/Bienne i Schweiz.

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|B-VM 1976
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|- bgcolor="#ccffcc"
| width="45px"|1.
| align="left"|
| 7
| 5
| 1
| 1
| 40-23
| 11
|-
| 2.
| align="left"|
| 7
| 5
| 0
| 2
| 34-17
| 10
|-
| 3.
| align="left"|
| 7
| 4
| 0
| 3
| 29-21
| 8
|-
| 4.
| align="left"|
| 7
| 4 
| 0
| 3
| 25-28
| 8
|-
| 5.
| align="left"|
| 7
| 4
| 0
| 3
| 37-26
| 8
|-
| 6.
| align="left"|
| 7
| 3
| 0
| 4
| 22-30
| 6
|- bgcolor="#ffccff"
| 7.
| align="left"|
| 7
| 2
| 1
| 4
| 23-41
| 5
|- bgcolor="#ffccff"
| 8.
| align="left"|
| 7
| 0
| 0
| 7
| 23-47
| 0
|-
| colspan="8"|Ved pointlighed blev holdene rangeret efter resultater i indbyrdes opgør.
|}

Som det bedste hold ved B-VM kvalificerede Rumænien sig til A-VM 1977 sammen med Canada, der vendte tilbage efter syv års boykot af VM-turneringerne. Polen og DDR rykkede ned fra A-gruppen.

Nr. 7 og 8, Italien og Bulgarien rykkede ned i C-gruppen til VM 1977. Op fra C-gruppen kom Østrig og Ungarn. Dermed blev B-gruppen udvidet fra otte til ni hold.

C-VM 

C-verdensmesterskabet blev spillet i Gdansk i Polen.

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|C-VM 1976
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|- bgcolor="#ccffcc"
| width="45px"|1.
| align="left"|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 38-9
| 8
|- bgcolor="#ccffcc"
| 2.
| align="left"|
| 4
| 3
| 0
| 1
| 30-9
| 6
|-
| 3.
| align="left"|
| 4
| 2
| 0
| 2
| 14-18
| 4
|-
| 4.
| align="left"|
| 4
| 1
| 0
| 3
| 16-24
| 2
|-
| 5.
| align="left"|
| 4
| 0
| 0
| 4
| 6-44
| 0
|}

De to bedste hold, Østrig og Ungarn rykkede op i B-gruppen til VM 1977. De blev erstattet af Italien og Bulgarien, der som nr. 7 og 8 rykkede ned fra B-gruppen.

1976
Ishockey i 1976